Haltung steht für:

 Haltung, Grundhaltung oder Denkweise einer Person, siehe Gesinnung
 Haltung oder englisch attitude, Einstellung zu einer Angelegenheit oder Person, siehe Einstellung (Psychologie)
 Tierhaltung, als Kurzform (intensive, extensive, artgerechte Haltung)
 Körperhaltung, als Kurzform
 Körperhaltung beim Halten und Spielen einer Gitarre, siehe Gitarre #Haltung
 Haltung, die Körperhaltung als Grundlage für Haltungsnoten im Skispringen
 Haltung (Kanalisation), Abschnitt zwischen zwei Kanalschächten
 Haltung (Wasserbau), Zurückhaltung von Wasser

Siehe auch:
 Haltungsarbeit (Arbeitsstudium)
 Fehlhaltung (Körperhaltung)
 Stauhaltung (Begriffsklärung)
 Halten (Begriffsklärung)